Зябрев — фамилия. Известные носители:
 Зябрев, Александр Сергеевич — российский легкоатлет-десятиборец.
 Зябрев, Анатолий Ефимович — советский писатель.
 Зябрев, Аркадий Иванович — депутат Верховного Совета РСФСР V созыва от Орловской области.
 Зябрев, Павел Сергеевич (1900—1963) — советский военный деятель, генерал-майор танковых войск (1944).